Георги Ганев може да се отнася за:

 Георги Ганев Ганев (1875 – 1938) – български офицер, полковник;
 Георги Ганев (1902 – 1972) – български политик от БКП;
 Георги Ганев (1916 – 2002) – български архитект;
 Георги Ганев (1927 – 2007) – български музикант.